Bieg na 3000 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 rozegrano 12 lutego na torze Parc Paul Mistral Stadion. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Holenderka Ans Schut, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968